Volters ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Volters (1904–1972), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Dramaturg
 Grete Volters (1901–1996), österreichische Kostümbildnerin bei Bühne und Film